Оздоровительные системы — системы теоретических знаний и практических методов, обеспечивающих сохранение здоровья, формирования здорового образа жизни.

Системы могут включать в себя физические упражнения и комплексы гимнастики, правила рационального питания и нравственные постулаты, психологические практики принципы организации здорового образа жизни, различные виды единоборств и массаж.

Составляющие оздоровительных систем:
 Физические упражнения и комплексы гимнастики;
 Рациональное питания;
 Психологические практики (методы, упражнения) релаксации;
 Нравственные постулаты (правила)
 Здоровый (крепкий) сон.

Примечания

Литература 
 Оздоровчо-рекреаційні та якість життя людини : монографія / Ю. О. Павлова. — Львів : ЛДУФК, 2016. — 356 с. — ISBN 617-7336-04-3

Здравоохранение